Ракетний удар по торговельному центру Riviera в селі Фонтанка, Одеського району, Одеської області 9 травня 2022 року — терористична атака Збройних сил РФ, здійснена за допомогою крилатих ракет X-22. Внаслідок атаки торговельно-розважальний центр був зруйнований, одна людина загинула і п'ятьох поранено.

Передумови 
24 лютого 2022 року Збройні сили РФ вторглися в Україну. Місто Одеса та прилеглий регіон неодноразово обстрілювалися і зазнавали ударів російських крилатих ракет. Внаслідок завданих росіянами ударів в Одесі протягом лютого-квітня 2022 року загинуло щонайменше 10 людей.

Через загрози терористичних атак від 8 травня до ранку 10 травня в Одесі тривала посилена комендантська година. Було заборонено перебувати на вулицях без спецперепусток, не працював транспорт, магазини, ринки й ресторани. Удень 9 травня російські війська завдали удару по Одещині ракетами «Кинджал» і зруйнували 5 будівель туристичної інфраструктури.

ТРЦ Riviera — один з найбільших торгових центрів в Україні. Площа 82 000 м², містив 190 магазинів, серед яких єдиний в Одеській області гіпермаркет «Ашан».

Ракетний удар 
Увечері 9 травня 2022 року російські збройні сили, застосувавши авіацію, випустили по місту сім ракет X-22 радянського зразка. Приблизно о 22:35 ракети влучили у торговельний центр у селі Фонтанка неподалік Одеси та в три склади готової продукції в Суворовському районі Одеси.

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, п'ятеро поранено. Загрози життю поранених немає. Вогонь охопив площу понад 1 000 квадратних метрів, зазнали руйнувань деякі будинки навкруги. Рятувальники гасили пожежу 3 години, було задіяно 10 одиниць техніки і 53 пожежники.

Ракета влучила в задню частину торгово-розважального комплексу, завдала найбільших руйнувань супермаркету «Ашан», магазинам «Decathlon» та «LC Waikiki», а також будівлям генераторної та котельної. Ця частина ТРЦ повністю вигоріла.

Див. також 
 Обстріли Одеси (2022)

Примітки

Посилання 
 
 
 

Воєнні злочини Росії в Україні
Воєнні злочини під час російського вторгнення в Україну (2022)
Обстріли Одеси у 2022
Фонтанка (село)
Російський державний тероризм
Х-22